Quinto Servílio Prisco Estruto, mestre da cavalaria em 494 a.C.
 Quinto Servílio Prisco (cônsul em 468 a.C.), cônsul em 468 e 466 a.C. e filho do anterior.
 Quinto Servílio Prisco Fidenato, ditador romano em 435 e 418 a.C., conquistador de Fidenas.

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos